Solesmes kan syfta på:
Solesmes, Nord
Solesmes, Sarthe
 Solesmes (kloster) – ett kloster i benediktinorden i Solesmes, Sarthe